Elmacı (Eldivan), een dorp in het Turkse district Eldivan
 Elmacı (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli